Брезо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на захід від Парижа, 110 км на північний захід від Орлеана, 40 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 689 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1777,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 
 Брезоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брезоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар